Le dinastie del Nord e del Sud sono succedute alla dinastia Jìn nel 420 e si sono concluse nel 589, quando a loro succedette la dinastia Sui. Le dinastie del Nord e del Sud contano nove dinastie diverse (cinque al Nord e quattro al Sud), per un totale di 51 imperatori.

Nel Nord della Cina attuale

Nel sud della Cina attuale

Imperatori della dinastia Song del Sud o Nan Song (Cina del Sud) (420-479)

 Wudi (Liu Yu) (420-423)
 Shaodi (Liu Yifu) (423-424)
 Wendi (Liu Yilong) (424-454)
 Xiaowudi (Liu Jun) (454-464)
 Qianfeidi (Liu Ziye) (464-465)
 Mingdi (Liu Yu) (465-472)
 Houfeidi (Liu Yu) (472-477)
 Shundi (Liu Zhun) (477-479)

Imperatori della dinastia Qi del Sud o Nan Chi (Cina del Sud) (479-502)

 Gaodi (Xiao Daocheng) (479-482)
 Wudi (Xiao Ze) (482-494)
 Yulinwang (Xiao Zhaoye) (494-494)
 Hailingwang (Xiao Zhaowen) (494-494)
 Mingdi (Xiao Luan) (494-498)
 Donghunhou (Xiao Baojuan) (498-501)
 Hedi (Xiao Baorong) (501-502)

Imperatori della dinastia Liang (Cina del Sud) (502-557)

 Wudi (Xiao Yan) (502-549)
 Jianwendi (Xiao Gang) (549-551)
 Yuandi (Xiao Yi) (551-554)
 Jingdi (Xiao Fangzhi) (554-557)

Imperatori della dinastia Chen (Cina del Sud) (557-589)

 Wudi (Chen Baxian) (557-559)
 Wendi (Chen Qian) (559-566)
 Feidi (Chen Bozong) (566-568)
 Xuandi (Chen Xu) (568-582)
 Houzhu (Chen Shubao) (582-589)

Alla morte di Houzhu  nel 589, tutta la Cina viene riunificata da Sui Wendi della dinastia Sui che succedette alle dinastie del Nord e del Sud.

Storia della Cina

en:Southern dynasties
zh-classical:南北朝（釋義）